Benny Van Brabant (né en 1959), coureur cycliste belge
 Piet van Brabant (1932-2006), journaliste belge

Voir aussi